Eidgenossenschaft steht für:
 Schweizerische Eidgenossenschaft, offizieller deutscher Name der Schweiz
 Eidgenossenschaft (Rechtsbegriff), die Verbindung von Menschen durch einen Eid
 Alte Eidgenossenschaft, die historische Form der heutigen Schweiz (1291–1798)
 Burgundische Eidgenossenschaft, ein Bündnis im Gebiet der heutigen Westschweiz (13. Jahrhundert)
 Oberschwäbische Eidgenossenschaft, den Zusammenschluss im deutschen Bauernkrieg (1525)

Eidgenosse steht für:
 Schweizer
 ein Schweizer Armeepferd, siehe Kavallerie (Schweiz)
 Kranzgewinner bei einem Eidgenössischen Schwingfest
 einen Menschen, der durch einen Eid in Verbindung mit anderen steht 
 Der deutsche Eidgenosse. Zeitschrift hrsg. von Karl Blind, Ludwig Feuerbach, Ferdinand Freiligrath u. a. London und Hamburg März 1865 bis Mai 1867
 öffentliche Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bundesobligationen)
 Dr Eidgenoss (Der Eidgenosse) ein Schweizer Musiker

Siehe auch:

 Drei Eidgenossen